Ante Kuduz (slikar), hrv. slikar
Ante Kuduz (rukometaš), hrv. rukometaš